Tedrow kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Tedrow,

USA 

 Tedrow, Ohio, ort, Fulton County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar